

Lieux

Afrique du Sud 

Blue Hills, une banlieue de Johannesbourg

Australie 

 Blue Hills, une localité de la ville de Townsville

États-Unis 

Blue Hills est une ville située dans le comté de Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis)
Blue Hills Reservation, Massachusetts, un parc d'État
Blue Hills Ski Area
Great Blue Hill, le point culminant de la réservation
Blue Hills (Washington), une chaîne de collines

Estonie 

 Sinimäed Hills (ou "Blue Hills"), Estonie

Royaume-Uni 

Les Blue Hills sont des collines des îles Turques-et-Caïques. Elles se situent à une altitude de  sur l'île de Providenciales.

Voir aussi

 Blue Hills Feuilleton radiophonique australien, de 1949 à 1976